Contado puede referirse a:
El participio de contar, verbo polisémico, aplicable a:
 las cuentas (de donde se derivan las acepciones "raro, escaso, determinado, señalado", de entre los posibles significados de "contado")
 y a los cuentos.

El término histórico italiano contado o contea, originado en el condado carolingio  (comitatus) y que se aplica también para designar al campo que rodea y está bajo la jurisdicción de una ciudad (equivalente al alfoz o comunidad de villa y tierra de las ciudades medievales españolas). De este término deriva contadino (plural contadini), con el significado de campesino.
Al contado: Pago sin plazo señalado, o sea, al momento de contraerse la deuda.
Contada en blanco: Comprobación de los troncos obtenidos en la corta de un bosque.

Notas